Le terme groupe lourd peut désigner :
 une mention de permis de conduire, en France, spécifique pour la conduite de véhicules de type poids lourd ;
 une unité militaire composée d'artillerie lourde, ou de bombardiers lourds.